Penumbra – омоним:

 Penumbra — французская металл-группа, играющая в стиле дум готик-металл, основанная в 1996 году. Альбомы:«Falling into my soul» (demo) (1997), «The Last Bewitchment» (1999), «Emanate» (2002), «Seclusion» (2003), Demo (2007), «ERA 4.0» (2015). 
 Penumbra — серия компьютерных игр: Penumbra: Overture (2007), Penumbra: Black Plague (2008), Penumbra: Requiem (2008).